En Pologne, Dębołęka est le nom de :

 Dębołęka, un village de la voïvodie de Łódź, 
 Dębołęka, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.